Абутали́б Аби́лович Аби́лов (1920, Уллугатаг, Дагестанская область — апрель 2012) — советский и российский историк, основатель и первый ректор Дагестанского государственного университета, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор, доктор исторических наук.

Биография 
Родился в 1920 году в селе Уллугатаг Кюринского округа (ныне Сулейман-Стальского района). Его отец, Абил Гюкюлович Абилов, из-за трудной экономической ситуации, дабы содержать семью, вынужден был трудиться на нефтяных промыслах Баку. В 1929 году по желанию своего отца Абуталиб пошёл учиться в школу. В 1936 году окончил уллугатагскую семилетку, а в том же году поступил в Дербентский сельскохозяйственный техникум. За отличные успехи в учёбе решением совета педагогов он был зачислен в Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Однако из-за начала Великой отечественной войны не смог окончить учёбу, поэтому Абуталиб возвращается в Дагестан и поступает в Педагогический институт имени Сулеймана Стальского. В 1943 году он заканчивает его заочно.

Карьера 
В мае 1943 года возглавил отдел пропаганды и агитации Касумкентского райкома ВКП(б). В сентябре 1944 года был назначен секретарём обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации. В июне 1945 года Абилов был направлен на учёбу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), где он проучился почти три года. В 1948 году его избрали первым секретарём Дагестанского обкома комсомола. В октябре 1949 года Абилов стал руководителем планово-финансового отдела, в 1950 году — заведующим сельскохозяйственным отделом. В 1952 году учится на курсах при Академии общественных наук, которую Абилов окончил с отличием, защитив диссертацию по проблемам культурного развития народов Дагестана. Абилова назначили заведующим сектором истории Дагестанского филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а затем — его директором. В 1954 году Абилов был назначен директором Дагестанского педагогического института, который в 1957 году преобразовали в Дагестанский государственный университет им. В. И. Ленина. В 1960 году стал доктором исторических наук. Он являлся одним из зачинателей исследования истории дагестанской культуры. В течение 35 лет избирался депутатом Верховного Совета ДАССР, был председателем постоянной комиссии по народному образованию и культуре, председателем Верховного Совета. В ДГУ Абилов проработал 30 лет, до ухода на пенсию в 1987 году. Всю жизнь он прожил в скромном одноэтажном университетском доме.

Вклад в развитие науки и культуры Дагестана 
Абуталиб Абилов был одним из организаторов преобразования пединститута в университет. С открытием университета, статус города и республики стал заметно выше. Появление ДГУ стимулировало развитие образования и науки, общий культурный уровень населения республики ощутимо повысился. На момент образования ДГУ ему было всего 37 лет. Абилов особенное внимание уделял воспитанию научно-педагогических кадров и созданию материально-технической базы молодого вуза. В 1957 году в нём работали 146 преподавателей, из них 36 — кандидатов наук и только один доктор, профессор. К 1967 году число преподавателей возросло более чем в три раза, в том числе 11 докторов и 125 кандидатов наук. А в 1987 году в университете было 46 профессоров и более 300 кандидатов наук. Под руководством самого Абилова 30 человек успешно защитили диссертации.

По личному приглашению Абилова в молодом университете читали лекции ведущие специалисты из крупных вузов страны. Его инициативой было налаживание научных связей с известными учёными. Лучшие выпускники университета направлялись в аспирантуры центральных вузов, молодым талантливым преподавателям предоставлялись творческие отпуска для завершения своих исследований. Организаторский талант Абуталиба Абиловича в полной мере проявились при создании условий для научного роста, а также в умении придать постоянный импульс развитию.

При Абилове ДГУ объединил в себе научный потенциал всей республики и региона. Ректор приложил огромные усилия, чтобы вуз в целом рос и развивался, а Махачкала из небольшого провинциального города превратилась в университетский город. Возведённые им учебные корпуса, спортивный комплекс, планетарий и жилые дома для преподавателей придали облику города столичный вид. Перед уходом на пенсию осуществилась его многолетняя мечта: завершилось строительство научной библиотеки, одной из самых крупных на Северном Кавказе.

Он вёл активную общественную работу. Являлся вице-президентом обществ дружбы «СССР — Цейлон» и «СССР — Индия», неоднократно бывал в этих странах, принимал делегации оттуда в своём гостеприимном доме, вёл большую работу по интернациональному воспитанию дагестанской молодёжи.

Награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР
 Заслуженный деятель науки Дагестана
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
 три ордена Трудового Красного Знамени (в т.ч. 28.10.1948)
 Орден Дружбы народов (30.06.1980)
 Распоряжение президента Российской Федерации о дополнительном и пожизненном материальном обеспечении.

Примечания

Ссылки 
 Библиоуказатель  
 В Дагестане скончался Абуталиб Абилович Абилов — первый ректор ДГУ 
 Абилов Абуталиб Абилович 
 Абилов Абуталиб Абилович (1920—2012) 
 Скончался первый ректор Дагестанского государственного университета

Выпускники Дагестанского педагогического университета
Историки СССР
Историки России
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР
Заслуженные деятели науки Дагестанской АССР
Ректоры вузов СССР